Jüdischer Friedhof Schlüchtern steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Schlüchtern)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Schlüchtern)

Siehe auch:

 Jüdischer Friedhof Schluchtern
 Jüdischer Friedhof (Vollmerz) in Schlüchtern-Vollmerz